Bailleul-Sir-Berthoult é uma comuna francesa na região administrativa de Altos da França, no departamento de Pas-de-Calais. Estende-se por uma área de 9,35 km².

Demografia

Comunas de Pas-de-Calais